Benjamin Jerome "Ben" Davis (n. 1972) – cestista statunitense
 Benjamin V. "Ben" Davis (n. 1961) – direttore della fotografia britannico
 Ben Davis – tipo di mela
 Ben Davis – marca di abbigliamento statunitense
 Ben Davis – ex-membro della band Sugarcult
 Benny Davis – membro del gruppo australiano The Axis of Awesome